Krasnoarmejski (Tsjoekotka) - voormalige plaats in het district Tsjoekotka, Rusland
 District Krasnoarmejski - district in de Kraj Krasnodar, Rusland